VI чемпионат мира по лёгкой атлетике (МПК) для атлетов с ограниченными возможностями проходил в Лионе, с 20 по 28 июля 2013 года. Соревнования проходили на стадионе Stade du Rhône. Участие приняли почти 1100 атлетов из 94 стран мира.

Медальный зачёт (Первые 30 стран) 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000 метров

10 000 метров

Эстафета 4х100 метров

Эстафета 4х400 метров

Марафон

Прыжок в длину

Тройной прыжок

Прыжок в высоту

Толкание ядра

Метание диска

Метание копья

Командные метания

Женщины

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000 метров

Марафон

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата

Чемпионат мира по лёгкой атлетике (МПК) 2013